Гур

Топонім 
 Гур — єврейська назва польського міста Гура-Кальварія — Гур. Так називається і хасидський двір, що походить з цього міста (див. Гурські хасиди)
 Гур — варіант написання провінції Гор в Афганістані
 Гур — річка в Хабаровському краї
 Гур — місто у Франції

Прізвище 
 Гур Дакоста Акес ( 1984) — івуарійський футболіст, крайній захисник.
 Гур Ієхуда (1862—1950) — ізраїльський лінгвіст, лексикограф, письменник, перекладач, педагог.
 Гур Карл Вільгельм Фердинанд (1787—1848) — німецький скрипаль, композитор і капельмейстер.
 Гур Мордехай — заступник міністра оборони Ізраїлю.
 Гур Сергій Вікторович ( 1978) — професійний кікбоксер з Білорусі.

Абревіатура 
 ГУР — Головна українська рада
 ГУР — Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Інша 
 Гур — вавилонська одиниця мір = 252,6 літра

Див. також 
 Гур Емір
 Мови гур — мовна сім'я в Африці

Примітки